Психопатия (от  «дух; душа; сознание; характер» + от  «страдание; боль; болезнь») — психопатологический синдром, проявляющийся в виде сочетания таких черт, как  по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций.

Субклиническая психопатия, наряду с макиавеллизмом и субклиническим нарциссизмом, входит в тёмную триаду «дурных характеров», которым свойственны  и манипулятивность. Психопатия является гетерогенным синдромом, который, согласно триединой модели представляет собой комбинацию следующих фенотипических доменов: «», «смелость» и «подлость».

Для оценки возможного наличия психопатии используют оценочный лист психопатии. 

Психопатия не входит в перечень официальных психиатрических диагнозов МКБ-10, однако в американском DSM-5 указано, что психопатия и социопатия являются синонимами антисоциального (диссоциального) расстройства личности. Согласно альтернативной модели DSM-5 (Section III), психопатия может проявиться как особый вариант антисоциального расстройства личности; однако, в целом, психопатия не эквивалентна этому расстройству, в том числе и на нейробиологическом уровне.

Развитие 
Психопатия может начать развиваться в детском возрасте в виде черт ; по сравнению со взрослой, детская психопатия лучше поддаётся лечению. Встречаемость психопатии составляет примерно 4.5% у населения в целом и 15-25 % в криминальной среде; кроме того, около 10 % населения, не будучи клиническими психопатами, проявляют психопатические черты, причиняя вред окружающим.

Использование понятия «психопатия» в судебной психиатрии сопряжено с повышенной вероятностью постановки подсудимому, не являющемуся психопатом, ошибочного диагноза «психопат», из-за чего ему могут вынести более суровый и менее справедливый приговор. Тем не менее теоретическое и практическое изучение психопатии является важным для системы правосудия — криминальные психопаты более других преступников склонны к садизму и рецидивизму, искусно лгут и перехватывают инициативу во время допросов, могут представлять особую опасность для жизни сотрудников правоохранительных органов.

Современное понимание 
Большинство образов психопатов, создаваемых в кинематографе — нереалистичны; однако, по мере роста понимания психопатии, соответствие таких образов научным наблюдениям возрастает, что представляет ценность для дидактики.

И. М. Балинский впервые описал и обосновал психопатию в качестве особой клинической формы. Современные представления о психопатии были впервые сформулированы в 1941 году психиатром ; интерес к изучению психопатии со стороны научного сообщества резко возрос после появления в 1991 году психодиагностического инструмента . Этиология психопатии, помимо социальной компоненты, включает и нейробиологическую дисфункцию, из-за которой психопат не способен к эмпатии и глубокому переживанию сложных эмоций (таких как привязанность, вина и радость); несмотря на это, психопат может выглядеть «чарующе», благодаря развитой способности к правдоподобной имитации эмоций.

Согласно гипотезе об «успешной психопатии» существуют формально не преступающие закон субклинические психопаты, которые добиваются карьерного роста, благодаря психопатическим чертам своего характера, ошибочно принимаемым окружающими за лидерские качества, что в долгосрочной перспективе может причинить вред коллективу.

Половые различия 
Согласно результатам масштабных исследований, проведённых в США в 80-е годы 20 века, психопатия была выявлена у 5 % мужчин и 1 % женщин. Преобладание среди психопатов мужчин подтверждают и данные исследований поведения преступников. Однако среди специалистов распространена и иная точка зрения — масштабы женской психопатии недооценены. Для женщин характерно иное проявление психопатии, в частности, она может проявляться менее явно и происходить в виде психологического, а не физического насилия.

Признаки психопатии 
Канадский психиатр , много лет проработав судебным психиатром, разработал «Контрольный перечень признаков психопатии» () с 20 признаками:
 Поверхностный шарм, неглубокое обаяние.
 Эгоцентризм, убеждённость в собственном величии и необыкновенной значимости.
 Потребность в постоянном психическом возбуждении.
 Патологическая лживость и склонность к мошенничеству.
 Коварство, cклонность к манипуляциям.
 Отсутствие чувства вины и сожаления.
 Эмоциональная поверхностность.
 Чёрствость, отсутствие эмпатии.
 Паразитический образ жизни.
 Вспыльчивость, слабо контролируемые вспышки гнева.
 Сексуальная распущенность.
 Проблемы поведения в возрасте до 12 лет.
 Неспособность к реалистичному долгосрочному планированию.
 Импульсивность.
 Безответственная родительская позиция.
 Неоднократное вступление в брак, частая смена партнёров.
 Подростковые правонарушения в возрасте до 15 лет.
 Нарушения во время испытательного срока или освобождения.
 Безответственность в отношении к собственным действиям и поступкам.
 Наличие в анамнезе нескольких позиций из десяти: взлом, ограбление, употребление наркотиков, лишение свободы, убийство или покушение, незаконное хранение оружия, сексуальное насилие, преступная халатность, мошенничество, побег из мест лишения свободы.
Для каждого признака ставят значение от 0 до 2: если признак наблюдают — 2; если он, вероятно, есть — 1; если его нет — 0. Если набирают сумму от 30 до 40, возможно, что человек действительно является психопатом и для постановки диагноза необходимо психиатрическое обследование. Некоторые специалисты считают, что сумма от 20 до 30 свидетельствует о наличии психопатических черт, но это мнение не поддерживают большинство психиатров.

Причины 

Поведенческие генетические исследования выявили потенциальные генетические и негенетические факторы, влияющие на психопатию, включая влияние на функцию мозга. Сторонники триархической модели считают, что психопатия является результатом взаимодействия генетических предрасположений и неблагоприятной среды. То, что является неблагоприятным, может отличаться в зависимости от основной предрасположенности: например, предполагается, что лица, обладающие высокой смелостью, могут плохо реагировать на наказание, но могут лучше реагировать на вознаграждения и безопасные привязанности.

Генетика 
Генетически обоснованные исследования личностных характеристик, типичных для людей с психопатией, обнаружили умеренные генетические (а также негенетические) влияния. Что касается ИЦП, то бесстрашное доминирование и импульсивная антисоциальность также находились под влиянием генетических факторов и не коррелировали друг с другом. Генетические факторы, как правило, могут влиять на развитие психопатии, в то время как факторы окружающей среды влияют на специфическое выражение преобладающих признаков. Исследование большой группы детей показало более 60% наследственности для «коллозно-эмоциональных черт» и что проблемы поведения среди детей с этими чертами имели более высокую наследственность, чем среди детей без этих признаков.

Окружающая среда 
Из таких несчастных случаев, как несчастный случай Финеаса Гейджа, известно, что префронтальная кора играет важную роль в моральном поведении.
Исследование Фаррингтоном выборки лондонских мужчин в возрасте от 8 до 48 лет включало изучение того, какие факторы набрали 10 или более баллов на PCL:SV в возрасте 48 лет. Самыми сильными факторами были наличие осужденного родителя, физическое пренебрежение, низкое участие отца с мальчиком, низкий семейный доход и выход из разрушенной семьи. Другими важными факторами были плохой надзор, жестокое обращение, жесткая дисциплина, большой размер семьи, преступный брат или сестра, молодая мать, депрессивная мать, низкий социальный класс и плохое жилье. Существует также связь между психопатией и вредным обращением со стороны сверстников. Однако трудно определить степень воздействия окружающей среды на развитие психопатии из-за доказательств ее сильной наследственности.

Черепно-мозговая травма 
Исследователи связали травмы головы с психопатией и насилием. С 1980-х годов ученые связывают черепно-мозговую травму, такую как повреждение предфронтальной коры, включая орбитофронтальную кору, с психопатическим поведением и недостаточной способностью принимать морально и социально приемлемые решения, состоянием, которое было названо «приобретенной социопатией» или «псевдопсихопатией». Лица с повреждением области префронтальной коры, известной как вентромедиальная префронтальная кора, демонстрируют замечательное сходство с диагностированными психопатами, демонстрируя снижение вегетативной реакции на эмоциональные стимулы, дефицит обусловленности отвратительного , аналогичные предпочтения в принятии моральных и экономических решений. Эти эмоциональные и моральные нарушения могут быть особенно серьезными, когда черепно-мозговая травма происходит в молодом возрасте. Дети с ранним повреждением в префронтальной коре могут никогда полностью не развить социальные или моральные рассуждения и стать "психопатическими людьми ... характеризующимися высоким уровнем агрессии и антиобщественным поведением, выполняемым без вины или сочувствия к своим жертвам". Кроме того, повреждение миндалины может ухудшить способность префронтальной коры интерпретировать обратную связь от лимбической системы, что может привести к расквиденным сигналам, которые проявляются в насильственном и агрессивном поведении.

Механизмы

Психологический 
Некоторые лабораторные исследования демонстрируют корреляцию между психопатией и нетипичными реакциями на отвратительные стимулы, включая слабую обусловленность болезненными раздражителями и плохое обучение избегать реакций, вызывающих наказание, а также низкую реактивность в вегетативной нервной системе, измеряемую проводимостью кожи в ожидании болезненного стимула, но не когда происходит стимул. Хотя утверждалось, что система вознаграждения функционирует нормально, некоторые исследования также обнаружили снижение реактивности к приятным стимулам. Согласно гипотезе модуляции ответа, психопаты также испытывали трудности с переходом от текущих действий, несмотря на экологические сигналы, сигнализируя о необходимости этого. Это может объяснить трудности с реагированием на наказание, хотя неясно, может ли это объяснить такие выводы, как неподготовка кондиционирования. Могут возникнуть методологические вопросы, касающиеся исследования. Устанавливая ряд особенностей в среднем в лингвистической и аффективной обработке при определённых условиях, эта исследовательская программа не подтвердила общую патологию психопатии.

Неврологический 
Дисфункция орбитофронтальной коры, среди прочего, вовлечена в механизм психопатии.

Благодаря продвинутым исследованиям МРТ эксперты могут визуализировать конкретные различия в мозге и аномалии людей с психопатией в областях, которые контролируют эмоции, социальные взаимодействия, этику, мораль, сожаление, импульсивность и совесть в мозге. Блэр, исследователь, который стал пионером исследования психопатических тенденций, заявил: «Что касается психопатии, у нас есть четкие указания относительно того, почему патология порождает эмоциональные и поведенческие нарушения и важные идеи нейронных систем, вовлеченных в эту патологию». Даддс и др. отмечают, что, несмотря на быстро развивающуюся нейробиологию эмпатии, мало что известно о основах развития психопатического разрыва между аффективной и когнитивной эмпатией.

Обзор 2008 года, проведенный Вебером и др., показал, что психопатия иногда ассоциируется с аномалиями мозга в префронтальных, темпоро-лимбических областях, которые, среди прочего, участвуют в эмоциональных и учебных процессах. Исследования нейровизуализации обнаружили структурные и функциональные различия между теми, кто набрали высокий и низкий уровень на PCL-R в обзоре 2011 года Skeem et al., в котором говорится, что они «в первую очередь находятся в миндалине, гиппокампе и парагиппокампальной гирах, передней и задней поясной коре, стриатуме, островке, а также лобной и височной коре».[Мета-анализ 2010 года показал, что антисоциальные, насильственные и психопатические люди снижают структурную функцию в правой орбитофронтальной коре, правой передней поясной коре и левойдорсолатеральной префронтальной коре.

Миндалины и лобные области были предложены как особенно важные.[Люди, набравшие 25 или выше в PCL-R, с соответствующей историей насильственного поведения, по-видимому, в среднем значительно снизили микроструктурную целостность между белым веществом, соединяющим миндалиту и орбитофронтальную кору (например, нецинатную фасцию). Доказательства свидетельствуют о том, что степень аномалии была в значительной степени связана со степенью психопатии и может объяснить оскорбительное поведение.[Кроме того, изменения в миндалине были связаны с «коллозно-неэмоциональными» чертами у детей. Однако миндалина также была связана с положительными эмоциями, и в исследованиях в конкретных областях были получены непоследовательные результаты, которые могут быть связаны с методологическими проблемами.

Некоторые из этих выводов согласуются с другими исследованиями и теориями. Например, в исследовании нейровизуализации того, как люди с психопатией реагируют на эмоциональные слова, были показаны широко распространенные различия в моделях активации по всей височной доле, когда психопатических преступников сравнивали с «нормальными» добровольцами, что соответствует взглядам в клинической психологии. Кроме того, понятие психопатии, характеризующегося низким страхом, согласуется с выводами аномалий в миндалине, поскольку считается, что дефицит отверзной обусловленности и инструментального обучения является результатом дисфункции миндалины, потенциально усугубленной дисфункцией орбитофронтальной коры, хотя конкретные причины неизвестны.

Значительные исследования задокументировали наличие двух подтипов первичной и вторичной психопатии.[Сторонники первично-вторичной психопатии и триархической модели утверждают, что существуют неврологические различия между этими подгруппами психопатии, которые поддерживают их взгляды.[Например, утверждается, что фактор смелости в триархической модели связан со снижением активности в миндалине во время страшных или отвительных стимулов и снижением реакции испуга, в то время как фактор дезингибирования, как утверждается, связан с нарушением лобных долей. Есть доказательства того, что смелость и дезингибирование генетически различимы.

Биохимический 
Высокий уровень тестостерона в сочетании с низким уровнем кортизола и/или серотонина были теоретизированы в качестве способствующих факторов. Тестостерон «ассоциируется с поведением, связанным с подходом, чувствительностью к вознаграждению и снижением страха», а ввод тестостерона «сменяет баланс от наказания к чувствительности вознаграждения», уменьшает страх и увеличивает «реагирование на сердитые лица». Некоторые исследования показали, что высокий уровень тестостерона связан с антисоциальным и агрессивным поведением, но другие исследования показывают, что тестостерон сам по себе не вызывает агрессию, а увеличивает поиск доминирования. Из исследований неясно, коррелирует ли психопатия с высоким уровнем тестостерона, но несколько исследований показали, что нарушение нейротрансмиссии серотонина нарушает реактивность кортизола для вызывающей стресс речевой задачи. Таким образом, дисрегуляция серотонина в головном мозге может способствовать низкому уровню кортизола, наблюдаемому при психопатии. Кортизол повышает абстинентное поведение и чувствительность к наказанию и отвратительной обусловленности, которые аномально низки у людей с психопатией и могут лежать в основе их обучения нарушенному отвращению и дезингибированному поведению. Высокий уровень тестостерона в сочетании с низким уровнем серотонина связаны с «импульсивными и очень негативными реакциями» и могут усилить сильную агрессию, когда человек спровоцирован или разочарован. В нескольких исследованиях на животных отмечается роль серотонинергического функционирования в импульсивной агрессии и антиобщественном поведении.

Однако некоторые исследования по животным и людям показали, что эмоционально-межличностные черты и хищническая агрессия психопатии, в отличие от импульсивной и реактивной агрессии, связаны с повышенным серотонинергическим функционированием. Исследование Долана и Андерсона относительно взаимосвязи между серотонином и психопатическими признаками в выборке лиц с нарушениями личности, показало, что серотонин, функционирующий как измеряется пролактиновым ответом, хотя и обратно связан с импульсивными и антисоциальными чертами, положительно коррелирует с высокомерными и обманчивыми чертами и, в меньшей степени, бессердечными и безжалостными чертами. Бариш Йилдирим предполагает, что «длинный» аллель 5-HTTLPR, который обычно рассматривается как защита от внутренних расстройств, может взаимодействовать с другими серотонинергическими генами для создания гиперрегуляции и ослабления аффективных процессов, что приводит к эмоциональным нарушениям психопатии.[Кроме того, было обнаружено, что сочетание длинного аллеля 5-HTTLPR и высокого уровня тестостерона приводит к снижению реакции на угрозу, измеряемую реактивностью кортизола, которая отражает дефицит страха, обнаруженный у людей с психопатией.

Исследования показали другие корреляции. Психопатия была связана в двух исследованиях с повышенным соотношением HVA (дофаминовый метаболит) к 5-HIAA (метаболит серотонина). Исследования показали, что люди с чертами, отвечающими критериям психопатии, демонстрируют большую реакцию дофамина на потенциальные «вознаграждения», такие как денежные обещания или прием наркотиков, таких как амфетамины. Теоретически это связано с повышенной импульсивностью.[Британское исследование 2010 года показало, что большое соотношение цифр 2D:4D, что свидетельствует о высоком пренатальном воздействии эстрогена, было «положительной корреляционной корреляцией» психопатии у женщин и положительной корреляциям бессердечного аффекта (подшкала психопатии) у мужчин

Результаты также показали, что моноаминоксидаза А влияет на прогностические способности PCL-R.[Моноаминоксидазы (MAO) — это ферменты, которые участвуют в распаде нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, и, следовательно, способны влиять на чувства, настроение и поведение у людей.[Результаты свидетельствуют о том, что необходимы дальнейшие исследования в этой области.

См. также 

 Аморализм
 Антисоциальность
 Беловоротничковая преступность
 Бред величия
 Мимикрия
 Насилие
 Нравственное помешательство
 Оценочный лист психопатии
 Патологическая лживость
 Поверхностное очарование
 Психологическая манипуляция
 Раскаяние
 Рецидивизм

Примечания

Литература 

 Научные источники
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Научно-популярные источники
 
 
 
 
 
 
 

 Профессиональные издания
 
 
 

 Публицистика

Ссылки 

 
 
 

Криминология
Расстройства личности
Юридическая психология
Преступность
Психопатологические синдромы
Психопатия